est un film dramatique estonien réalisé par Liina Triškina-Vanhatalo et sorti en 2018.

Le film est sélectionné comme entrée estonienne pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la  des Oscars qui se déroulera en 2019.

Synopsis

Fiche technique 

 Réalisation : Liina Triškina-Vanhatalo
 Scénario :
 Production :
 Photographie :
 Musique :
 Montage :
 Durée :
 Date de sortie : 2018

Distribution

Notes et références

Liens externes 
 
 Sur allfilm.ee

Film estonien sorti en 2018
Film dramatique estonien